Starlight («старлайт», ) — видимое излучение, испускаемое звездами, отличными от Солнца.
 Starlight — сингл британской альтернативной рок-группы Muse.
 Starlight — сингл немецкой хеви-метал-группы Accept.
 Starlight — сингл японской каваии-метал-группы Babymetal.
 Звёздный Экспресс () — рок-мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера.
 Звездный свет и тени ()
 «Звёздный свет» — ограниченная серия комиксов 2014 года.

См. также 
 Звёздный ветер — процесс истечения вещества из звёзд в межзвёздное пространство.
 Солнечный свет — видимое излучение, испускаемое Солнцем.
 Звёздная пыль